Макс Стил:

 Макс Стил (экшен-фигурка) (:en:Max Steel).
 Макс Стил (фильм) (:en:Max Steel (film)).
Мультсериал – американский/канадский научно-фантастический комедийно-драматический телесериал CGI 2013 года.
 Псевдоним режиссёра Стельвио Масси.